Аргентина принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в тринадцатый раз за свою историю, и завоевала две бронзовые медали. Сборную страны представляли 5 женщин.

Бронза 
 Бокс, мужчины — Марио Гуильоти.
 Гребля, мужчины — Альберто Демидди.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.
 Мужчины

Конный спорт 

Троеборье

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Матч за 13-е место

Итог: Мужская сборная Аргентины по хоккею на траве заняла итоговое 14-е место

Ссылки 
 Сборная Аргентины  на сайте sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года